

События 
 Начало работы Базельского собора католической церкви.
 1431—1449 — Базельско-Флорентийский собор. Пошёл на уступки чашникам в области культа. Провозгласил верховенство соборов над папой.
 1431—1447 — Папа римский Евгений IV (ок.1383-1447).
 Английский король Генрих VI возведён на престол Франции в Нотр-Даме, Париж.
 30 мая — Суд приговаривает Жанну д’Арк к смерти. В тот же день приговор был приведён в исполнение.
 Крах пятого крестового похода против гуситов, организованного императором. Август — Разгром крестоносцев при Домажлицах.
 Нападение поляков на Волынь.
 Войсками Сиама взят в плен король Ченлы. Семья короля бежала в горы, где возникает город Пномпень.
 1431 — последняя война между Венецианской и Генуэзской республиками. Венеция напала на Геную, находящуюся под властью миланского герцога Филиппо Мария Висконти. В сражении на реке По в Кремоне венецианский флот под командованием Тревизана потерпел поражение.

Наука

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1431 году
 Владислав Цепеш Дракула, господарь Валахии в 1448, 1456—1462 и 1476.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1431 году
 30 мая — сожжена на костре Жанна д’Арк, народная героиня Франции (род. ок. 1412).

См. также